Prioridad y prioritario puede referirse a:

Preferencia
Prelación
prelación protocolaria (en protocolo)
prelación de fuentes (en Derecho)
prelación normativa (en Derecho español)
prelación concursal (en concurso de acreedores)
Derecho de prioridad
Prioridades sociales
Prioridad taxonómica (Código Internacional de Nomenclatura Zoológica)
Prioridad médica
Triaje
Economía planificada#Priorización de la producción

Notas

Enlaces externos